Luckow steht für:

 Luckow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern 
 Klein Luckow, Ortsteil der Gemeinde Jatznick im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 Groß Luckow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 Luckow, Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Casekow 
 Burg Lukov in Tschechien

Luckow ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Luckow (1828–1885), deutscher Architekt und Landbaumeister in Rostock
 Dirk Luckow (* 1958), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Gero Luckow (1928–2016), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Melissa Ann Luckow (* 1948), US-amerikanische Botanikerin

Siehe auch
Gut Hohen Luckow
Lukow
Luko